|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2015 vond plaats van 11 tot en met 22 maart 2015 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 27e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2015. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Flavia Pennetta was het vijftiende reekshoofd. Zij bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door Sabine Lisicki.

De als eerste geplaatste Serena Williams bereikte de halve finale. Daar liet zij evenwel verstek gaan wegens een knieblessure.

Het derde reekshoofd, Simona Halep uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achttiende geplaatste Servische Jelena Janković in drie sets. Halep wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar elfde WTA-titel, de derde van 2015.

De Belgische Alison Van Uytvanck had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd. Daar won zij haar openingspartij van Kurumi Nara. De tweede ronde was evenwel haar eindstation. Ook haar landgenote Kirsten Flipkens kwam niet verder dan de tweede ronde. Hetzelfde geldt voor de derde Belgische, Yanina Wickmayer.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Hsieh Su-wei en Peng Shuai had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hsieh speelde samen met Flavia Pennetta – dit team was als vierde geplaatst, maar strandde al in de eerste ronde.

Het als eerste geplaatste duo Martina Hingis / Sania Mirza, dat voor het eerst gezamenlijk aan een toernooi deelnam, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in twee sets. Het was, uiteraard, hun eerste geza­menlijke titel. Hingis had daarnaast al 41 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Mirza 23.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Barbora Záhlavová-Strýcová uit Tsjechië aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA

Indian Wells 2015
Indian Wells